Plaatsnamen:
Hemptinne (Fernelmont), een deelgemeente van de gemeente Fernelmont in de Belgische provincie Namen.
Hemptinne (Florennes), een deelgemeente van de gemeente Florennes in de Belgische provincie Namen.

En ook:
De Hemptinne, een geslacht van Gentse textielfabrikanten en Belgische adel.